Mansonia kan syfta på:

 Mansonia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Mansonia (växter) – ett släkte av växter